Aquiles — personagem da mitologia grega

Pessoas
Aquiles (músico)
Aquiles Diniz
Aquiles Porto-Alegre
Aquiles Mincarone
Aquiles Nogueira Lima
Aquiles Priester
Aquiles Serdán

Ver também

Desambiguações de antropônimos